Cette page recense les différentes significations du terme Darien.

Patronymes 
 Comme nom de famille :
 Georges Darien (1862-1921), écrivain français de tendance anarchiste.
 Garfield Darien (1987-), athlète français.
 Henri Gaston Darien (1864-1926), peintre français.

 Comme prénom, Darien est une variante de Darian :
 Darien Angadi (1949-1984), acteur britannique
 Darien Boswell (1938-), rameur néo-zélandais ;
 Darien Brockington (1979-), chanteur américain ;
 Darien Fenton (1954-), homme politique néo-zélandais ;
 Darien Ferrer (1983-), volleyeur cubain ;
 Darien Graham-Smith (1975-), journaliste britannique ;
 Darien Sills-Evans (1974-), acteur américain.
 Darien (Evgeny Masahev) (1991-), joueur professionnel de League of Legends dans l'équipe Gambit Gaming.

Toponymes

Chine 
 Darien, ancienne translittération de la ville de Dalian.

États-Unis 
Aux États-Unis, Darien est le nom de plusieurs localités :
Darien, Connecticut ;
Darien, Géorgie ;
Darien, Illinois ;
Darien, New York ;
Darien, Wisconsin.

Panamá 
Au Panamá :
 Darién, province ;
 région du Darién, zone frontalière entre le Panamá et la Colombie ;
 parc national de Darién ;
 golfe de Darién ;
 Santa María la Antigua del Darién, ville fondée en 1510 et détruite en 1524.

Divers 
 Le projet Darién (Darien scheme), la plus connue des tentatives coloniales écossaises, vers 1700 ;
 Compagnie du Darién, société du  correspondant à ce projet
 le calendrier darien, système de calcul du temps conçu pour servir les besoins d'éventuels colons sur la planète de Mars.
 l'emberá darién, langue chocó parlée dans le nord-ouest de la Colombie.
 le toucanet de Darién (Aulacorhynchus cognatus), espèce d'oiseau tropical.
 Six Flags Darien Lake, parc de loisirs américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis